Ги́ллард () — английская фамилия.

 Гиллард, Джулия (род. 1961) — премьер-министр Австралии (2010—2013).
  (род. 1965) — американский гитарист и сочинитель песен.
 Гиллард, Мелвин (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
  (род. 1959) — английский каскадёр и постановщик трюков.
 Гиллард, Стюарт (род. 1950) — канадский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
  (1909—1998) — английский репортёр и радио-инноватор.